Бојан Базели (Херцег Нови, 15. август 1957) црногорски је директор фотографије и редитељ филмова, реклама и музичких спотова. Радио је с редитељима као што су: Абел Ферара, Гор Вербински, Даг Лајман, Пол Шрејдер, Адам Шанкман и Мајкл Беј.

Биографија 
Студирао је на ФАМУ-у. Импресиониран једним од његових студентских филмова, редитељ Абел Ферара ангажовао га је да сниме филм у Њујорку. Са Фераром је касније снимио Краљ Њујорка и Крадљивци тела. Године 1990. освојио је награду Спирит за филм Краљ Њујорка.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1957.
Биографије живих особа
Црногорски редитељи
Новљани (Херцег Нови)
Директори фотографије